Жозеп (Жузеп) Сегер Санс (; 6 мая 1923, Мольет-дель-Вальес — 1 января 2014, Барселона) — испанский футболист, большую часть карьеры выступавший за «Барселону».

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения 
 Барселона
 Чемпион Испании (5): 1944/45, 1947/48, 1948/49, 1951/52, 1952/53
 Обладатель Кубка Генералиссимуса (3): 1951, 1952, 1952/53
 Обладатель Золотого Кубка Аргентины (1): 1945
 Обладатель Кубка Эвы Дуарте (3): 1945, 1948, 1952, 1953

Ссылки 
 Профиль на Base de Datos Histórica del Fútbol Español

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Реал Бетис»
Игроки ФК «Манреса»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Реал Бетис»
Тренеры ФК «Лерида»
Тренеры ФК «Террасса»
Тренеры ФК «Барселона»
Тренеры ФК «Барселона Атлетик»
Тренеры ФК «Бадалона»
Тренеры ФК «Вильярреал»
Тренеры ФК «Фигерас»
Тренеры ФК «Реус Депортиу»